Panoptikon – model więzienia zaprojektowany przez Jeremy’ego Benthama
 Panoptikon – polski film z 2010 roku
 Panopticon – album grupy Isis
 The Panopticon – powieść Jenni Fagan z 2012 roku
 Fundacja Panoptykon – polska fundacja działająca na rzecz prawa do prywatności

Zobacz też 
 Panoptikum